Stretching (in inglese "allungamento", "stiramento", "allargare") può significare:

Musica 
 Stretching Out –  album dell'ottetto di Bob Brookmeyer del 1959.

Sport 
 Stretching – pratica sportiva finalizzata al miglioramento muscolare.

Televisione 
 Stretching – episodio della soap opera Brookside.
 Stretching – episodio della serie televisiva The Mumblesteens.
 Stretching – episodio della serie televisiva Professor Bounce's Kid Fit.
 Stretching – episodio della serie televisiva Ultimate Fitness Network.

Altro 
 Stretching – pratica di allargamento del diametro di un piercing.
 Stretching molecolare – vibrazioni fra due o più atomi lungo l'asse del legame in cui questi atomi sono coinvolti.

Nota